Vunipola est le nom de famille de :

 Billy Vunipola (1992-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Elisi Vunipola (1972-), un joueur tongien de rugby à XV ;
 Fe'ao Vunipola (1969-), un joueur tongien de rugby à XV ;
 Mako Vunipola (1991-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Manu Vunipola (1967-), un joueur tongien de rugby à XV ;
 Manu Vunipola (2000-), un joueur anglais de rugby à XV.

Homonymie de patronyme